Zentara oder Żentara ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Żentara (1956–2011), polnischer Schauspieler und Regisseur
 Klaus Zentara (1936–2004), deutscher Pädagoge und Handballschiedsrichter
 Mikołaj Żentara (* 1981), polnischer Black-Metal-Musiker
 Mounty R. P. Zentara (* 1964), österreichischer Licht-, Installations- und Konzeptkünstler